Marcellinus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Marcellinus (Konsul 275), römischer Senator
 Marcellinus († 299), römischer Priester und Märtyrer, siehe Petrus und Marcellinus
 Marcellinus (Bischof von Rom) († 304), Bischof von Rom
 Marcellinus (Schatzmeister) († 351), römischer Beamter
 Marcellinus (Feldherr) († 468), weströmischer Heermeister
 Marcellinus (Bischof von Diocaesarea), Bischof von Diocaesarea 
 Marcellinus Comes († nach 534), oströmischer Geschichtsschreiber
 Marcellinus von Karthago, Heiliger
 Ammianus Marcellinus (um 330–um 395), römischer Historiker
 Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus († um 55 v. Chr.), römischer Senator, Militär und Politiker, Konsul 56 v. Chr.

 Gaius Iulius Marcellinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Septimius Marcellinus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Marcus Egnatius Marcellinus, römischer Suffektkonsul 116
 Marcus Minicius Marcellinus, römischer Kommandeur, siehe Ala I Brittonum
 Publius Cornelius Lentulus Marcellinus, römischer Politiker und Senator, Konsul 18 v. Chr.

Siehe auch:
 Marcellinuskirche
 Markellinos